Ханта́йское о́зеро — топоним в России:

Озёра в Красноярском крае 
 Хантайское озеро
 Малое Хантайское озеро

Другое 
 Хантайское Озеро — посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.

См. также 
 Хантайка
 Хантайское водохранилище